Ненапряжённые гла́сные за́днего ря́да — гласные звуки, встречаемые в ряде языков мира, которые характеризуются тем, что при их артикуляции язык сдвинут назад, но не настолько сильно, как при артикуляции гласных заднего ряда. К ненапряжённым гласным заднего ряда относят ненапряжённый огубленный гласный заднего ряда верхнего подъёма  и ненапряжённый неогублённый гласный заднего ряда верхнего подъёма .

Примеры 
В русском языке: звук, обозначаемый на письме графемой у, в слове сухой  (безударный аллофон ).

В карпаторусинском языке: звук, обозначаемый на письме графемой ы, в слове быти «быть»  (основной аллофон фонемы /ы/).

См. также 
 Русская фонетика

Примечания 

Ненапряжённые гласные
Гласные заднего ряда